Роденбург:
 Роденбург, Иоганн (? — 1660) — рижский генерал-квартирмейстер, военный инженер.
 Роденбург, Карл (1894—1992) — военный Германии, генерал-лейтенант вермахта.

См. также 
 Ров Роденбурга (Рига).